

Famille Daley 
 Richard J. Daley (1902-1976), homme politique américain et maire de Chicago de 1955 à 1976.
Ses trois fils :
 Richard M. Daley (né en 1942), homme politique américain, maire de Chicago de 1989 à 2011, 
 John P. Daley (né en 1946), homme politique américain,
 William Daley (né en 1948), homme politique américain et ancien secrétaire au Commerce des États-Unis de 1997 à 2000.

Autres 
 Brian Daley (1947-1996), romancier américain de science-fiction ;
 Joe Daley (né en 1943), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Matt Daley (né en 1982), joueur de baseball américain ;
 Robert Daley (né en 1930), écrivain et journaliste américain, auteur de roman policier ;
 Tom Daley (né en 1994), plongeur anglais.
 Tony Daley (né en 1967), footballeur anglais.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais